A 25 608-as számú mellékút egy rövid, öt számjegyű mellékút (országos közút) Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolc belterületén.

Annak a kissé bonyolult csomópontnak az egyik átkötő útja, amely különszintű keresztezési, és egyben kapcsolódási lehetőséget biztosít a 3-as főút és a 2515-ös út között, a 304-es út körforgalmának felhasználásával.

Az út a 3-as főútból ágazik ki, a Budapest felől érkező forgalmat viszi rá a 25 601-esre, a 304-es körforgalma irányába. Az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 345 méter megtétele után ér véget.

A csomópont további ágai: Miskolc központja irányából, a 304-es út felől a 2515-ös út irányába a 25 601-es, Miskolc központja felől a 304-es út irányába a 25 607-es, Miskolc központja irányából, közvetlenül a 3-as út felől a 2515-ös út irányába a 25 609-es, Budapest felé a 304-es út felől a 3-as főút felé pedig a 25 610-es utak.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 10.

Jegyzetek 

25608
25608